Oestres est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :
 Œstres ou oestridae, insectes diptères
 Oëstres, hameau de la commune de Saint-Quentin, dans l'Aisne.